Spring Garden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring Garden Township (Illinois)
 Spring Garden Township (Pennsylvania)